Sklarek ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabet Sklarek (1872–1945), ungarische Schriftstellerin und Märchenerzählerin
 Norma Merrick Sklarek (1928–2012), US-amerikanische Architektin

Sklarek steht zudem für:
 Sklarek-Skandal, Korruptionsprozess zur Zeit der Weimarer Republik